Moncloa o La Moncloa hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Moncloa-Aravaca, distrito de Madrid, España.

Edificios
 Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno de España.
 Complejo de la Moncloa, en el que se ubica el Palacio de la Moncloa.
 Real Sitio de la Moncloa, antigua finca y palacete destruido durante la Guerra Civil.
 Colegio Mayor Moncloa, Colegio Mayor Universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Transporte y comunicaciones
 Intercambiador de Moncloa: Estación de Moncloa (líneas 3 y 6 del Metro de Madrid), con terminal de autobuses.
 Faro de Moncloa, torre de telecomunicaciones de Madrid.

Política
 Pactos de la Moncloa, acuerdos políticos, económicos, jurídicos y sociales de la Transición española.